Ahmed Belhaj, homme politique marocain ;
 Ali Belhaj (1961-), homme politique marocain ;
 Bochra Belhaj Hmida (?-), avocate et femme politique tunisienne ;
 Fethi Belhaj (1963-), homme politique tunisien ;
 Ghada Belhaj (2001-), céiste tunisienne ;
 Kaouther Belhaj (1975-), actrice et danseuse tunisienne ;
 Lotfi Belhaj (1979-), footballeur tunisien ;
 Mehdi Belhaj Kacem (1973-), écrivain, acteur et philosophe franco-tunisien ;
 Mohamed Belhaj Amor (1934-2017), homme politique tunisien ;
 Rafik Belhaj Kacem (1949-), homme politique tunisien ;
 
 Ridha Belhaj (1962-), ancien ministre délégué auprès du Premier ministre tunisien ;
 Ridha Belhaj, porte-parole du Hizb ut-Tahrir ;
 Samira Khayach Belhaj (1953-), femme politique tunisienne ;
 Wahida Belhaj (1935-2007), animatrice de télévision tunisienne.
 Général BELHAJ Mohammed -1936-2004 

Patronyme marocain
Patronyme tunisien